Don Orione bezeichnet:

 Don Luigi Orione (1872–1940), einen heiliggesprochenen italienischen Priester, siehe Luigi Orione
 Don Orione (Buenos Aires), einen Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Don Orione Atletic Club, einen argentinischen Fußballverein